John Miles (1943–2018) brit autóversenyző
 John Miles (1949–2021) brit rockzenész